Tournay kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Tournai, stad, Vallonien, Province du Hainaut,

Frankrike 

 Tournay, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Tournay-sur-Odon, tidigare kommun, departementet Calvados i regionen Normandie, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar